ajt – codice ISO 639-3 della lingua araba giudeo-tunisina